Ranúnculo acuático puede referirse a:
 el nombre común de la planta Ranunculus aquatilis; o
 el nombre común de la planta Ranunculus peltatus.